F60 steht für:
 F60, Förderbrückentyp
 F60, Feuerwiderstandsklasse, siehe Feuerwiderstand #DIN_4102-2
 Ferrari F60, Formel-1-Rennwagen
 Nikon F60, Spiegelreflexkamera